Алексей Дураков:
 Дураков, Алексей Викторович (род. 1976) — российский футболист.
 Дураков, Алексей Петрович (1898—1944) — русский поэт, переводчик.